Lain, Layn o Laín puede referirse a:

Nombre
San Lain (Latuinus, Latuin o Latrium), primer obispo de Sées.
Laín Calvo, juez legendario de Castilla.
 Lain Iwakura, personaje de la serie animada y videojuego Serial Experiments Lain.

Apellido
Emilio Laín, cantante español.
Pedro Laín, médico e intelectual español.
Chasey Lain, actriz porno estadounidense.

Topónimos
Villalaín, localidad española.
Lain (Yonne), localidad francesa.
Lain o Layen, localidad irakí.
Lain (Guinea), localidad de Guinea.

Otros
Obrascón Huarte Lain (OHL), empresa española de construcción
Estudios Lain, Caracas
Serial Experiments Lain

Referencias